Lollo – diminutivo del nome Lorenzo
 Lollo – soprannome di Gina Lollobrigida

Persone 

 Achille Lollo – giornalista e attivista italiano
 Lorenzo Lollo – calciatore italiano
 Luciano Lollo – calciatore argentino